Турнир претендентов 1962 года («Challenge Mondial 1962») — шашечный турнир, по результатам которого был определён соперник чемпиона мира по международным шашкам Исера Купермана в матче, предполагавшемся к проведению в 1963 году. Турнир был проведён в один круг с 3 по 8 сентября 1962 года в Льеже (Бельгия). Победил в турнире и получил право на матч за звание чемпиона мира сенегальский гроссмейстер Баба Си. Второе и третье место в турнире разделили Вим де Йонг (Нидерланды) и Мишель Изар (Франция).

Итоги

Ход турнира 
После семи туров в турнире лидировал Мишель Изар с 13 очками, но в восьмом предпоследнем туре Изар неожиданно проиграл Сен-Фору, и был настигнут Баба Си и Вимом де Йонгом. В последнем туре Баба Си выиграл у Смита, а Изар и де Йонг сыграли между собой вничью, и таким образом Баба Си вышел на чистое первое место.

Неучастие советских шашистов 
В советской прессе сообщалось, что президиумом Шашечной федерации СССР принято решение от 20 декабря 1960 года:

Кроме того, сообщалось, что в турнире предполагается участие Вячеслава Щёголева, проигравшего в матче за звание чемпиона мира 1961 года.
Было принято решение направить на турнир претендентов победителя четырёхкругового матч-турнира с участием Михаила Корхова, Вячеслава Щёголева и Андриса Андрейко. Победил в матч-турнире Корхов, но в итоге никто из советских шашистов так и не приехал на турнир претендентов. В журнале «Шашки» по этому поводу лишь кратко сообщалось, что Корхов не смог принять участие в турнире. В своей книге 2005 года «Шашечная сага» Корхов рассказывает, что его не выпустили в 1962 году на турнир претендентов из-за «плохих» анкетных данных его дяди, известного шашиста Семёна Михайловича Корхова.

Примечания

Ссылки 
 Challenge Mondial Liege 1962 — таблица турнира на сайте Toernooibase Dammen KNDB
 Challenge Mondial, Liège 1962 — отдельные партии турнира на сайте e-dama.net

Чемпионаты мира по международным шашкам
1962 год в шашках